

Geografia
Falaise – comune francese nelle Ardenne
Falaise – comune francese nel Calvados
Cantone di Falaise – divisione amministrativa francese dell'Arrondissement di Caen
La Falaise – comune francese negli Yvelines
 Villy-lez-Falaise – comune francese nella regione della Normandia

Persone
 Georges de la Falaise (1866-1910) – schermidore francese

Altro
 Sacca di Falaise – località della fase finale della battaglia di Normandia (seconda guerra mondiale)